Livio Manzin – ex calciatore italiano
 Lorrenzo Manzin – ciclista su strada francese